Der Begriff Menschenhai steht im weitesten Sinne für potenziell dem Menschen gefährlichen Haiarten. Als Trivialname wird der Ausdruck verwendet für:

 den Weißen Hai bzw. Weißhai (Carcharodon carcharias) 
 im Plural (Menschenhaie) für die Familie der Requiemhaie (Carcharhinidae), zu der u. a. die Mehrheit der gefährlichen Arten gehört, nicht aber der Weiße Hai